Francesc Carreras i Candi (Barcelona, 1862 -1937), historiador i polític català 
 Francesc Carreras Reura (Maó, 1896 - Madrid, 1951), polític mallorquí 
 Francesc de Carreras i Serra (Barcelona, 1943), jurista i articulista